Wiesengrund è il nome delle seguenti località:
 Wiesengrund – comune tedesco
 Wiesengrund – frazione del comune tedesco di Neuenhagen bei Berlin
 Wiesengrund (oggi Dobřany) – città ceca